Wimbledon 2014 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania odbywały się w dniach 25 czerwca–5 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry podwójnej

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2014
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn